Tero Juhani Lehterä (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant. Il est l'oncle de Jori Lehterä.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kiekko-Espoo, il débute en senior dans la I divisioona en 1990. L'équipe remporte le titre en 1992 et accède à la SM-liiga. Il est choisi au dixième tour, en deux-cent-trente-cinquième position par les Panthers de la Floride lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1994. Il remporte la Coupe d'Europe 1995-1996 et la SM-liiga 1996 et 1997 avec le Jokerit. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2007 après avoir également joué en Amérique du Nord et dans plusieurs pays européens. Il devient entraîneur.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
 1994 : remporte le Trophée Raimo-Kilpiö de la SM-liiga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1989-1990|| Kiekko-Espoo|| I divisioona|| 7|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Kiekko-Espoo || I divisioona || 34|| 17|| 14|| 31|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Kiekko-Espoo || I divisioona || 41|| 23|| 33|| 56|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Kiekko-Espoo|| SM-liiga|| 47|| 14|| 17|| 31|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Kiekko-Espoo|| SM-liiga|| 48|| 19|| 27|| 46|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 37|| 12|| 11|| 23|| 30|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1995-1996|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 48|| 11|| 12|| 23|| 27|| 11|| 2|| 5|| 7|| 2
|-
| 1996-1997|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 47|| 11|| 10|| 21|| 4|| 9|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 1997-1998|| Kiekko-Espoo|| SM-liiga|| 47|| 9|| 13|| 22|| 4|| 8|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1998-1999|| Komets de Fort Wayne|| LIH|| 69|| 15|| 24|| 39|| 8|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 52|| 11|| 11|| 22|| 6|| 11|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 2000-2001|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 55|| 6|| 17|| 23|| 20|| 10|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
| 2001-2002|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 50|| 6|| 13|| 19|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 55|| 7|| 8|| 15|| 2|| 13|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2003-2004|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 55|| 16|| 11|| 27|| 8|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 23|| 2|| 5|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Torpedo Nijni Novgorod|| Vyschaïa Liga || 17|| 3|| 3|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Salamat Kirkkonummi|| Mestis || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC Bâle || LNA|| 18|| 1|| 6|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| EV Duisbourg || DEL|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Ambri-Piotta||  LNA|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Odense || AL-Bank ligaen || 13|| 1|| 1|| 2|| 0|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0

Au niveau international 

| 1990 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 6|| 3|| 3|| 6|| 0|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1991 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 3|| 3|| 2|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1992 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 0|| 2|| 0|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1994 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1995 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 0|| 1|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'or

Références

Naissance en avril 1972
Naissance à Espoo
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique finlandais
Champion du monde de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Tappara
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EV Duisburg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Odense IK
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö